Мартуні́ () — вірменські топоніми:

 Мартуні — місто у марзі (області) Ґегаркунік, Вірменія. Колишній районний центр Мартунинського району Вірменії та колишній адміністративний центр марзу Ґегаркунік.
 Мартуні — районний центр Мартунинського району, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Мартуні — село у марзі Ґегаркунік, Вірменія.